Чунми́н () — район городского подчинения города центрального подчинения Шанхай (КНР). Под юрисдикцией района находятся три острова в устье Янцзы: Чунминдао, Чансиндао и Хэншадао.

История 
В 618 году было отмечено образование в устье Янцзы двух наносных островов: Сишадао («Западный песчаный остров») и Дуншадао («Восточный песчаный остров»). Известно, что в 696 году на островах жили люди, а в 705 году на острове Сишадао был образован уезд, названный «Чунмин». В 1277 году он был поднят до статуса округа, но в 1369 году вновь опущен до статуса уезда. В XVII веке два острова слились в один, который стал называться Чунминдао.

1 декабря 1958 года уезд Чунмин был передан из провинции Цзянсу под юрисдикцию города Шанхай. В начале 2000-х сюда была переселена часть людей из зоны затопления строящейся ГЭС Три ущелья. В 2004-09 годах были построены Шанхайские мост и тоннель через Янцзы, соединившие остров Чунминдао с материковой частью Шанхая. 

В 2016 году уезд Чунмин был преобразован в район городского подчинения.

Административно-территориальное деление 
Район Чунмин делится на 16 посёлков и 2 волости.

Достопримечательности 
 Государственный лесопарк Дунпин

Ссылки 
 

Районы Шанхая